Обручение с морем
 Обручение с морем (Венеция)
 Обручение с морем (Пиза) — обычай существовал до XV века
 Обручение с морем (Червия) — существует с 1445 года по сей день
 Обручение с морем (Польша)